Regina Paciskapel (Arnhem), een kapel in de Nederlandse gemeente Arnhem
 Regina Paciskapel (Duiven), een kapel in de Nederlandse gemeente Duiven
 Regina Paciskapel (Haelen), een kapel in de Nederlandse gemeente Leudal